Сонко́вский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на северо-востоке Тверской области России.

Административный центр — посёлок городского типа Сонково.

География 
Площадь 971 км².
Район расположен в восточной части области и граничит:
 на севере — с Краснохолмским районом
 на востоке — с Ярославской областью, Некоузский район
 на юге — с Кесовогорским районом
 на западе — с Бежецким районом.

Основные реки — Корёжечна, Сить.

История

Древняя история 
История Сонковской земли уходит глубокими корнями к временам поселений каменного века. Древнейшие археологические находки, обнаруженные на правом берегу реки Сити, относятся к эпохе мезолита и датируются VI—V тыс. до н. э. В 3-м тыс. до н. э. на территорию края пришли племена кочевников — фатьяновцы. Они оставили после себя удивительные предметы материальной культуры — костяные иглы и каменные топоры-молоты. На протяжении многих веков на Сонковской земле проживало финно-угорское племя меря. В VII—IX веках начинается постепенное заселение славянами. Памятниками славянской истории IX—XI веков являются высокие курганы у села Божонка, а также остатки древнего городища на берегу реки Корожечны напротив бывшей деревни Никиткино. Одна из ярких страниц истории района — сражение русских дружин с монголо-татарскими завоевателями. 4 марта 1238 года на реке Сити у села Божонка произошла битва между войском великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича и одним из отрядов хана Батыя под предводительством Бурондая. В летописи писалось: «Битва была великая и сеча злая, и лилась кровь, как вода». Сражение закончилось поражением русских. Погиб и сам князь Юрий. Был взят в плен, а позднее убит, его племянник — ростовский князь Василько Константинович. Но жертвы не были напрасными: своей гибелью русские воины спасли от разорения Великий Новгород. В ходе битвы мощь татар была настолько сильно подорвана, что Батый не решился пойти на Новгород, а повернул своё войско на юг. В 1247 году территория края вошла в состав образовавшегося Тверского княжества, а через двести лет вместе со всеми тверскими землями была присоединена к Москве.

XV век 
В XV веке начинается интенсивное хозяйственное освоение района. В значительной мере этому способствовали проходящие здесь древние тракты: Белозёрский, Бежецко-Рыбинский и Бежецко-Угличский. Самым значительным из населённых пунктов являлось казённое село Кой. В XV—XVI веках сёла Перетерье, Богоявленское (ныне Петровское) и Лаврово были владениями Троице-Сергиевой лавры. Погост Беклемишево в XVII—XVIII веках принадлежал московскому Новодевичьему монастырю. «Тверской патерик» содержит сведения о том, что в XV веке преподобным Вассианом был основан монастырь Святой Троицы. Постепенно вокруг монастыря выросло крупное поселение — село Васьянское. В XV веке территория района входила в Тверское княжество и стала принадлежать Москве.

XVII век 
Первая половина XVII века была ознаменована приходом на территорию края карел. Они компактно расселились в 25 населённых пунктах на северо-западе района, в дворцовой волости. Карелы принесли с собой более прогрессивные способы хозяйствования. Крыши домов они крыли дранью, а не соломой. Носили кожаную обувь, а не лапти. Строили добротные избы, содержали их в чистоте.

В начале XVIII века начинается строительство каменных церквей. Первым таким храмом стала двухэтажная церковь Святой Троицы в селе Кой. Для её сооружения были приглашены московские мастера. Строилась церковь десять лет и была освящена в 1731 году. Позднее на территории района было сооружено 24 каменных храма, но ни один из них по своей уникальности и архитектурным особенностям не мог превзойти саму Троицкую церковь.

XVIII—XIX века 
В XVIII веке территория, соответствующая современному Сонковскому району, входила в Пироговский, Ивановский, Мещерский, Березовский и Койский станы. С образованием в 1796 году Тверской губернии, западная часть района вошла в состав Бежецкого уезда, а средняя и восточная — Кашинского.

В 1776 году Константиновская, Койская, Лавровская и другие волости вошли в Кашинский уезд. Наиболее развитой в экономическом и культурном отношении в пореформенный период была Койская волость. Для экономического развития края большое значение имела построенная в 1870 году железная дорога «Рыбинск—Бологое». В 1898 году была проведена ветка до станции Кашин.

XX век 
В 1924 году из Константиновской и части Литвиновской волостей Кашинского уезда образована Сонковская волость — район молочного животноводства, маслоделия и сыроварения. В 1927—1929 гг. Сонковская и Койская волости входили в Бежецкий уезд.

12 июля 1929 года создан Сонковский район, включённый в Бежецкий округ Московской области. В состав района вошли рабочий посёлок Сонково и сельсоветы Афонасовский, Беклемишевский, Беляницкий, Бережковский, Богородский, Бомсовский, Васьяновский, Вепревский, Вымловский, Горский, Григорковский, Душковский, Задорский, Зубаревский, Кисляковский, Кобылинский, Койский, Константиновский, Краснооктябрьский, Кривоноговский, Лавровский, Лечищенский, Литвиновский, Небаровский, Поводневский, Пуршевский, Раменский, Сидорвоский, Синево-Дубровский, Сонковский, Спиридовский, Старовский, Тушковский и Шелдомежский.

30 июня 1931 года Бережковский, Григорьевский и Тушковский с/с получили статус карельских национальных.

29 января 1935 года Сонковский район вошёл в Калининскую область.

В 1939 году в районе завершилась коллективизация. В сельском хозяйстве преобладало льноводство. В 1963 году Сонковский район был присоединён к Бежецкому, но в 1965 году восстановлен.

Население 

 Гендерный состав
По данным переписи 2002 года население составило 10 523 жителя (4 832 мужчины и 5 691 женщина)

 Урбанизация
Городское население (посёлок городского типа Сонково) составляет  % от всего населения района.

Административно-муниципальное устройство 
В Сонковский район, с точки зрения административно-территориального устройства области, входят 8 поселений.

Муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, делится на 8 муниципальных образований, в том числе одно городское и 7 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Сонковском районе 182 населённых пункта.

Транспорт 
Сонково — крупный транспортный узел. Через район проходят железнодорожные пути Москва — Сонково — Санкт-Петербург и Бологое — Сонково — Рыбинск.

Достопримечательности 
XIX век — время расцвета дворянских усадеб. Владельцами имений были дворяне Татищевы (с. Беляницы), Пономарёвы (с. Кой), Недовесковы (с. Григорково), Огильви (с. Божонка), Каменецкие (с. Петровское), Неведомские (сельцо Подобино), Шубинские (сельца Займище, Литвинове), фон Эдинг (сельцо Малиновец-Мериново), Чернцовы (сельцо Мышлино) и целый ряд других. В селе Синёво-Дуброво находилось имение князей Хилковых — прямых потомков Рюрика.

В 1829 году открылось самое первое учебное, заведение в крае — училище в селе Кой. К середине XIX века Койская волость по уровню грамотности населения считалась одной из передовых в Тверской губернии. Многие сёла постепенно становятся крупными торговыми центрами. Особо выделялся Кой, где пять раз в году проходили большие торговые ярмарки. В село Лаврово купцы съезжались летом — на Казанскую ярмарку. Своей конной ярмаркой, проходившей в октябре, славилось Васьянское, а льняной Воздвиженской ярмаркой — Поводнево.

Известные люди 
 С историей Сонковского края связаны имена известных в России людей. В Беляницах находилось имение Василия Никитича Татищева (1686—1750) — русского историка и географа, горного мастера, основателя Екатеринбурга, Астраханского губернатора, видного государственного деятеля.
 В селе Кой родился Александр Петрович Куницын (1783—1840) — профессор Царскосельского лицея, любимый учитель А. С. Пушкина.
 В селе Синёво-Дуброво находилось имение князя Михаила Ивановича Хилкова (1834—1909) — министра путей сообщения России, строителя Транссибирской магистрали. Похоронен М. И. Хилков в селе Головское.
 В деревне Вымлы родился Василий Александрович Смирнов (1922—1996) — судосборщик, дважды Герой Социалистического Труда.
 В деревне Романцево родился Марейчев, Александр Александрович (1923—2019) — генерал-майор.

Большую роль в экономическом развитии края сыграла построенная в 1870 году Виндаво-Рыбинская железная дорога. На ней среди лесной глуши, на землях, принадлежавших помещику Недовескому, появилась маленькая станция Савелино, переименованная в 1903 году в Сонково по названию близлежащей пустоши. В конце 1890-х годов были проложены ветки до Кашина и Красного Холма. Благодаря своему узловому положению Сонково быстро превращается в крупный торговый центр. Вначале все постройки в посёлке были деревянными. Но вскоре местные купцы И. Ф. Попков и И. И. Будилов построили кирпичные заводы, и постепенно начинают появляться каменные здания. Одним из красивых домов считался дом Щеголева с торговой лавкой и подвалами (ныне это здание редакции). В 1909 году на средства Попкова и Будилова в Сонкове была построена Спасская церковь.

В 1910-х годах своеобразным поэтическим центром края считалось сельцо Подобино (ныне д. Красный Октябрь). Сюда в гости к дворянам Неведомским приезжали их друзья — известные в России поэты Николай Степанович Гумилёв, Анна Андреевна Ахматова, а также Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, вошедшая позднее в историю как героиня французского Сопротивления мать Мария.

Библиография 
 Города и районы Калининской области, Москва, 1978, с.527-536.

Ссылки 
 Сайт районной администрации
 Историческая справка
 Район на архивных и современных картах

Примечания